El nombre de Monasterio de San Martín es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como monasterio en honor a algún santo llamado Martín.

Santos 
 el soldado del ejército romano y posterior obispo de Tours: San Martín de Tours;
 el religioso peruano: San Martín de Porres;
 Para otros santos llamados Martín, véase San Martín (desambiguación)

 Monasterios 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad  en España 
 Monasterio de San Martín, monasterio católico en la localidad de Albelda de Iregua, La Rioja;
 Monasterio de San Martín de Turieno, antigua advocación del actual Monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Camaleño, Cantabria;
 Antiguo Monasterio de San Martín, monasterio católico en la localidad de Frómista, Palencia;
 Monasterio de San Martín, monasterio católico en la localidad de Jubia, La Coruña;
 Monasterio de San Martín, monasterio católico en la localidad de Laredo, Cantabria;
 Monasterio de San Martín, monasterio católico en el concejo de Salas, Asturias;
 Real Monasterio de San Martín, monasterio católico en el concejo de San Martín de Castañeda, Zamora;
 Monasterio de San Martín Pinario, monasterio católico en la ciudad de Santiago de Compostela, Galicia;
 Monasterio de San Martín, monasterio católico en la localidad de Villaviciosa, Asturias;

  en Francia 
 Abadía de San Martín del Canigó, abadía católica en la localidad de Casteil, Pirineos Orientales;

  en Portugal 
 Monasterio de San Martín de Tibães, monasterio católico en la ciudad de Braga'';